Le sigle CRFJ peut désigner :
 le Centre romand de formation des journalistes ;
 le Centre de recherche français à Jérusalem.